Huang Zhong — general de Shu Han durante o período dos Três Reinos na China Antiga
 Zhong Hui — general durante a era dos três reinosda China* Zhong Xing Telecommunication Equipment Company Limited ou ZTE — empresa de telecomunicações

Desambiguações de história